Jurubeba ou jeroveva (da Língua tupi Yúpeba, "espinho chato") pode se referir a:
 Solanum paniculatum ou erroneamente a espécie Solanum grandiflorum
 a bebida ou tônico produzido com as folhas da jurubeba (Solanum paniculatum) de efeito diurético  
 Uma personagem da cultura popular.